Stach von Goltzheim ist der Familienname folgender Personen:
 Engelhardt Ludwig Stach von Goltzheim (1768–1837), deutscher Generalmajor
 Ilse Stach von Goltzheim (1879–1941), deutsche Schriftstellerin, siehe Ilse von Stach